7-й чемпионат Европы по футболу — проходил в семи городах Франции с 12 по 27 июня 1984 года. В финальной стадии принимали участие 8 команд: 7 победителей отборочных групп и сборная Франции на правах хозяйки турнира. Она же и стала обладателем трофея.

По сравнению с предыдущим первенством несколько изменилась схема проведения чемпионата: 8 команд, как и прежде, были разбиты на две подгруппы, но две лучшие команды из каждой играли стыковые полуфинальные матчи между собой. Матч за 3-е место, начиная с этого чемпионата, не проводился.

Этот чемпионат явился бенефисом сборной Франции («сборная мушкетёров»), впервые выигравшей международный турнир, и Мишеля Платини как игрока, сумевшего поразить ворота соперников 9 раз в 5 матчах.

Участники

Города и стадионы

Отборочные игры

Составы команд

Финальный турнир

Группа 1

Группа 2

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 
9 мячей
  Мишель Платини (1 — с пенальти)

3 мяча
  Франк Арнесен (2 — с пенальти)

2 мяча
  Жан-Франсуа Домерг
  Руй Жордан
  Антонио Маседа
  Руди Фёллер
  Пребен Элкьяер-Ларсен

Символическая сборная 
 В  Харальд Шумахер
 З  Жуан Пинту
 З  Карл-Хайнц Фёрстер
 З  Мортен Ольсен
 З  Андреас Бреме
 П  Фернанду Шалана
 П  Ален Жиресс
 П  Жан Тигана
 П  Франк Арнесен
 П  Мишель Платини
 Н  Руди Фёллер
Источник: УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о чемпионате
 Статистика чемпионата на RSSSF
 Статистика чемпионата на КЛИСФе
 История Чемпионатов Европы. 1984. Франция
 Евро 1984 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 1984
Июнь 1984 года
Футбол в Европе в 1984 году
Спорт во Франции в 1984 году
Международные соревнования по футболу во Франции
Чемпионаты Европы в 1984 году
Чемпионаты Европы во Франции